CSK puede referirse a:

 Código de país de Checoslovaquia, país escindido en 1993;
 Su moneda, la corona checoslovaca.